Koontz kan avse:
Dean R. Koontz, amerikansk författare från Pennsylvania
Charley Koontz, amerikansk skådespelare från Kalifornien